Rząd Ylli Bufi – rząd Albanii od 5 czerwca 1991 do 6 grudnia 1991.

Skład rządu

Bibliografia

Polityka Albanii